A minta vagy Minta jelentheti a következőket:

 Minta (EMNP)
 Minta (statisztika)
 Minta (jelfeldolgozás)

Összetételekben 

 Termékminta
 Formatervezési minta (régebben: ipari minta) - egy iparjogvédelmi oltalmi forma
Mintakép (ideál)